Reflections (Badings),  een compositie voor harmonieorkest van de Nederlandse componist Henk Badings
 Reflections (album van The Supremes), een nummer van de Amerikaanse meidengroep The Supremes
 Reflections (single van The Supremes), een nummer van The Supremes van het bovenstaande album
 Reflections (BZN), een album van de Nederlandse band BZN
 Reflections (US), een album van de Nederlandse band US
 Reflections (Graham Nash), een boxset van de Engelse zanger en songwriter Graham Nash
 Reflections (Don Williams), een muziekalbum van de countryzanger Don Williams uit 2014
 Reflections (Django Django), een single van de Schotse indieband Django Django